Wellstein ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wellstein (1849–1917), deutscher Richter, MdHdA
 Josef Wellstein (1869–1919), deutscher Mathematiker und Extraordinarius
 Julius Wellstein (1888–1978), deutscher Mathematiker und Ordinarius